Chiesa della Presentazione di Maria Vergine – ad Alessano
Chiesa della Presentazione di Maria Vergine – a Bedizzole
Chiesa della Presentazione di Maria Vergine – a Lasnigo
Chiesa della Presentazione di Maria Vergine – a Stresa